Шу́льтце () — одна из самых распространённых немецких фамилий, не следует путать с Шульце ().

Известные носители 
 Шультце, Вальтер (1894—1979) — имперский руководитель преподавателей в Третьем Рейхе.
 Шультце, Гейнц-Отто (1915—1943) — немецкий офицер-подводник, кавалер Рыцарского креста, сын Отто Шультце.
 Шультце, Иван Фёдорович (1874—1939) — русский живописец.
 Шультце, Отто (1884—1966) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал.
 Шультце, Свен (род. 1978) — немецкий баскетболист.

См. также 
 Шульце
 Шульц